Engelsman kan verwijzen naar een mannelijke inwoner van Engeland. Daarnaast is het een Nederlandse achternaam, en kan het verwijzen naar de volgende personen:

 Klara Borstel-Engelsman (1842-1944), het oudste Nederlandse slachtoffer van de Holocaust
 Henk Engelsman (1914-1979), Nederlands ambtenaar, politicus en bestuurder
 Han Engelsman (1919-1990), Nederlands voetballer
 Volkert Engelsman (1957), Nederlands ondernemer